Az 1912-es Giro d’Italia volt az olasz körverseny negyedik kiírása. A versenyen ekkor még csak Észak- és Közép-Olaszországban rendeztek szakaszokat, valamint a mai versenyektől eltérően a csapatverseny volt az elsődleges, az egyéni győztes személye nem volt hivatalos.

A győztes csapat végül az Atala lett, amely a következő versenyzőkből állt: Luigi Ganna, Carlo Galetti, Eberardo Pavesi és Giovanni Micheletto.

A nem hivatalos egyéni győztes Galetti lett. Az ötvennégy indulónak végül kevesebb mint a fele, huszonhat teljesítette az egész versenyt.

Szakaszok

Végeredmény

Források

Giro
Giro d’Italia